1992 Голяма награда на Бразилия е 20-о за Голямата награда на Бразилия и трети кръг от сезон 1992 във Формула 1, провежда се на 5 април 1992 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия